Санкті-Спіритус — провінція республіки Куба.
 Санкті-Спіритус — столиця провінції Санкті-Спіритус.